Сезон футбольной Лигильи Пре-Либертадорес Уругвая 1985 года. В розыгрыше участвовали лучшие клубы Примеры того же года. Чемпион и вице-чемпион квалифицировались в Кубок Либертадорес 1986.

Таблица

Матчи

Тур 1
Уондерерс 1-0 Ривер Плейт
Серро 2-1 Прогресо
Пеньяроль 2-1 Рампла

Тур 2
Прогресо 1-1 Пеньяроль
Ривер Плейт 5-3 Серро
Уондерерс 3-0 Рампла

Тур 3
Прогресо 2-0 Рампла
Уондерерс 4-0 Серро
Пеньяроль 3-1 Ривер Плейт

Тур 4
Пеньяроль 1-1 Уондерерс
Серро 0-0 Рампла
Прогресо 0-0 Ривер Плейт

Тур 5
Прогресо 1-1 Уондерерс
Пеньяроль 4-2 Серро
Рампла 3-0 Ривер Плейт

Матч за 1-е место
Пеньяроль 2-1 Уондерерс

Ссылки
 результаты турниров до 2003 года на RSSSF

Лигилья Уругвая